Кам'янська міська громада:
 Кам'янська міська громада — громада у Дніпропетровській області
 Кам'янська міська громада — громада у Черкаській області